Мої Даніель Арап Даніе́ль арап Мої (1924—2020) — кенійський політичний діяч, президент Кенії з 1978.
 Мої-де-л'Ен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.